Sekhu o Khat – parte dell'anima nella mitologia egizia
Khat – copricapo utilizzato nell'antico Egitto
 Khat – Catha edulis, pianta le cui foglie contengono un alcaloide dall'azione stimolante
 KHAT – codice aeroportuale ICAO dell'aeroporto civile di Cape Hatteras (Stati Uniti d'America)